A gagauz ábécét (gagauz nyelven: gagauz alfabe) a gagauz nyelv leírására használják. Az ábécé a török ábécén alapul és 31 latin betűből áll.

A XX. századig a gagauznak nem volt saját írása, egyes forrásokban addig a görög, bolgár és román ábécét használták. 1918 és 1932 között cirill írást használtak, 1932 és 1957 között egy speciális latin ábécé volt használatban. 1957-től 1996-ig ismét cirill írással írtak, ekkor tértek át a ma is használatos latin ábécére.

A ma használt standard latin ábécé a következő:

A, Ä, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, Ţ, U, Ü, V, Y, Z

A török ábécéhez hasonlóan megkülönböztetjük a pont nélküli és a pontos i-t (Iı - İi).

A gagauz ábécében nem szerepelnek a q, w, x betűk, helyettük a k, v és ks jeleket használják.

Cirill ábécé

Hivatkozások

Források 
 Transliteration of Non-Roman Scripts
 Omniglot.com

Latin eredetű ábécék
Moldova